ʻAlipate Tuʻivanuavou Vaea, Lord Vaea (n. 19 de septiembre de 1957 ) es un noble y político tongano, que se ha desempeñado como presidente del Comité de Tradiciones de Tonga y ocupado cargos en la Casa Real.

Familia 
Como miembro de la nobleza tongana, se le fue otorgado el título de 16.º Lord Vaea y 2.º Barón Vaea de Houma tras la muerte de su padre, ʻAlipate Halakilangi Tau'alupeoko Vaea Tupou, el anterior Vaea, el 7 de junio de 2009.  Es el hermano de la actual reina consorte de Tonga Nanasipauʻu Tukuʻaho y el cuñado (y primo segundo) del rey Tupou VI.

Carrera política 
Inició su carrera en la política al ser elegido como representante Noble por Tongatapu en la Asamblea Legislativa, en las elecciones generales de noviembre de 2010. Tras el triunfo de Sialeʻataongo Tuʻivakanō como Primer Ministro, fue nombrado para conformar el gabinete, como Ministro de Agricultura, Alimentación, Bosques y Pesca. El 1 de mayo de 2012 recibió, además, la cartera de Formación, Empleo, Juventud y Deportes.

Tuʻivanuavou fue reelegido como representante Noble en las elecciones generales de 2014 y se convirtió en el líder no oficial de la oposición. En agosto de 2016, prometió repetidamente presentar una moción de censura contra el primer ministro ʻAkilisi Pōhiva, pero finalmente no la llevó a cabo. Realizó un intento posterior a principios de 2017, pero fue derrotado, 10 votos contra 14. 

En elecciones generales de 2017, buscó la reelección, pero al empatar en la votación con Lord Vaha'i, se decidió lanzar una moneda, instancia en la que resultó perdedor. En las elecciones de 2021, resultó electo Represente Noble con trece votos. El 1 de septiembre de 2022 asumió el puesto de ministro de Asuntos Internos, tras la destitución de Sione Saulala.

Ancestros

Véase también 

 Nobleza tongana
 Política de Tonga

Referencias 

Alumnado de la Universidad de Auckland
Políticos de Tonga
Tonganos
Nobles de Tonga